Couverture peut désigner :

Textile 
 Une couverture est une pièce de linge de maison disposée au-dessus des draps, dans un lit ;
 une couverture lestée est un type de telles couvertures ;
 la  couverture est une pièce de tissu qui recouvre le cheval afin de le protéger du froid ou d'absorber sa transpiration ;
 une couverture antifeu est un accessoire de lutte contre l'incendie que l'on trouve souvent dans les laboratoires ou les cuisines ;
 une couverture de survie ou couverture isothermique est une couverture permettant de se protéger du froid, de la chaleur, de la pluie, de l'humidité et du vent ;
 les couvertures chauffantes électriques pour pneus, utilisées avant un déplacement (souvent avant une course), permettent d'améliorer leur adhérence ;

Économie et assurances 
 La couverture de risque est un moyen financier permettant de se protéger des sinistres ;
 la couverture maladie universelle (CMU) est une prestation sociale française ;

Militaire
 Le tir de couverture, en tactique militaire

Renseignement
 La couverture d'un officier de renseignement est l'activité fictive qu'il utilise pour masquer ses véritables activités.

Police 
 Opération sous couverture, mise en scène destinée à identifier des délinquants ou des criminels.

Édition 
 la couverture d'un livre est ce qui permet d'en protéger les pages mais fait aussi référence à l'intitulé ou au texte affiché sur cette couverture servant souvent d'argument de vente ;
 la couverture de magazine en papier souvent glacée est souvent réalisée à partir d'une image (photographie, montage, dessin...) et comporte outre le nom du magazine les mots-clés du contenu du magazine.

Autres 
 La couverture est, en construction, ce qui couvre un bâtiment et le protège des intempéries ;
 La couverture est, en sport de combat, et notamment en boxe, un mode défensif consistant à protéger la cible corporelle visée ;
 La couverture de code, en génie logiciel ;
 la couverture de chocolat est une catégorie de chocolat ;
 la couverture médiatique est le fait de couvrir un évènement, pour un journaliste ou un organe de presse ;
 la couverture exacte, en optimisation combinatoire : étant donné un univers d'éléments et une collection d'ensembles, une couverture est une collection de sous-ensembles telle que tout élément dans l'univers est aussi un élément d'un des sous-ensembles et d'un seul;
la couverture irredondante, en optimisation combinatoire et calcul booléen : étant donné un ensemble d'éléments à réaliser, et une collection de moyens suffisante pour les réaliser, une couverture irredondante est une (sous-)collection de ces moyens telle qu'aucun moyen retenu n'est superflu ;
 la couverture par sommets, en théorie des graphes ;
 la couverture est un élément du standard de métadonnées Dublin Core ;
 la couverture géographique est une caractéristique des modèles numériques de terrain.
 La couverture est, en géologie, un ensemble de terrains sédimentaires ou volcaniques recouvrant en discordance un socle qui lui sert de substratum.
 la couverture est un concept du séquençage de l'ADN ou de l'ARN.
 Une couverture pour l'hiver est une association d'aide aux sans-abri.
 La zone de couverture de la télévision est, en télécommunication la zone dans laquelle le signal d'un émetteur d'ondes radioélectriques peut être capté.
 La couverture métaphysique est, selon la philosophie arménienne, un objet servant à occulter toute reproduction iconographique de l'acte sexuel.

Notes et références

Voir aussi